Па́рус — небоскрёб:

 Небоскрёб «Парус» — небоскрёб в Минске;
 Небоскрёб «Парус» — небоскрёб в Хайфе.

См. также
 Парус (значения)